— японская фамилия, также распространена в качестве имени.

Фамилия 
 Ходзуми, Масако (род. 1986) — японская спортсменка-конькобежец.
 Ходзуми, Эри (род. 1994) — японская теннисистка.

Имя 
 Года, Ходзуми (род. 1957) — японский сэйю.
 Хасэгава, Ходзуми (род. 1980) — японский боксёр-профессионал.